Эстада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 15.87 км². Население — 236 человек (на 2010 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски